Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Firedrake :
 Le HMS Firedrake (1688) était une bombarde de 12 canons lancée en 1688 et capturée par les français en 1689.
 Le HMS Firedrake (1693) était une bombarde de 12 canons lancée en 1693. Elle a sombré en 1710.
 Le HMS Firedrake (1741) était une bombarde de 12 canons lancée en 1741 et vendue en 1763.
 Le HMS Firedrake (1794) était un brûlot acheté en 1794 et vendu en 1807.
 Le HMS Firedrake (1912) était un destroyer de la classe Acheron lancé en 1912 et vendu en 1921.
 Le HMS Firedrake (H79) était un destroyer de classe F lancé en 1934 et coulé en 1942.